Le Fleuve de la mort () est un film mexicain de Luis Buñuel sorti en 1954 ;
 Le Fleuve de la mort () est un film américain de Tim Hunter sorti en 1986.